Sona (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
 Sona (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Stjørdal
 Șona, een gemeente in Roemenië
 Sona (taal), een internationale hulptaal
 Sona, een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Prison Break
 Sona (gevangenis), een fictieve gevangenis in Panama in de televisieserie Prison Break
 Een afkorting van State of the Nation Address, een toespraak van de Filipijnse president voor de leden van het Filipijns Congres